Udruga teniskih profesionalaca, (eng. Association of Tennis Professionals), međunarodna teniska organizacija,
 Adenozin trifosfat, vrsta nukleotida.